Marta Lach (kolarka) – polska kolarka
 Marta Lach (siatkarka) – polska siatkarka